Heloros (griechisch , lateinisch Helorus) ist

 der Name einer Figur der griechischen Mythologie, siehe Heloros (Mythologie)
 der antike Name eines Flusses auf Sizilien, siehe Tellaro (Fluss)
 der Name einer antiken Stadt auf Sizilien, siehe Eloro